

Musica 
 Le mani – album di Eduardo De Crescenzo del 2006.
 Le Mani – gruppo musicale italiano degli anni 1970
 Le Mani – album del gruppo omonimo del 1970
 Le Mani – gruppo musicale rock italiano degli anni 2000

Altro
 Le Mani – casa editrice genovese fondata nel 1993
 Le mani – film del 1994 diretto da Richard Hobert.